Eris se poate referi la:

 Eris, zeița discordiei în mitologia greacă.
 Eris, planetă pitică din sistemul nostru solar (anterior denumită „2003 UB313”).
 Eris, gen de păianjeni din familia Salticidae.